Го́рное — топоним:

Белоруссия 
 Горное — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Горное — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Горное — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Горное — прежнее, до 18.02.1992 г., название села Акбулак Курчумского района Восточно-Казахстанской области.
 Горное — прежнее, до 1990-х годов, название села Жамбыл Есильского района Северо-Казахстанской области.
 Горное — прежнее, до 02.10.2001 г., название села Кабыланбек Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Молдавия 
 Горное — село в Страшенском районе.

Россия 
 Горное — деревня в Караидельском районе Башкортостана.
 Горное — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Горное — село в Ленинском районе Еврейской автономной области.
 Горное — село в Лабинском районе Краснодарского края.
 Горное — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Горное — посёлок в Михайловском районе Приморского края.
 Горное — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 Горное — село в Макаровском городском округе Сахалинской области.
 Горное — село в Курильском городском округе Сахалинской области.
 Горное — название села Гехи-Чу Урус-Мартановского района Чечни с 1944 по 1957 год.
 Горное — озеро на острове Анзер.
 Горное — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края
 Горное — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края
 Горное — озеро в Эвенкийском районе Красноярского края
 Горное — озеро в Тайшетском районе Иркутской области
 Горное — озеро в Камчатском крае
 Горное — озеро в Чукотском автономном округе
 Горное — озеро на Новой Земле

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Горное — упразднённое село в Бахчисарайском районе, включено в состав Солнечноселья.
 Горное — посёлок в городском округе Ялта/Ялтинском городском совете.

Украина 
 Горное — посёлок городского типа в Донецкой области, подчинён Харцызскому городскому совету.
 Горное — посёлок в Донецкой области, подчинён Шахтёрскому городскому совету.
 Горное — посёлок городского типа в Луганской области, подчинён Краснодонскому городскому совету.
 Горное — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Горное — село в Сумском районе Сумской области.

См. также 
 
 
 
 
 
 Новогорное